

Карагаський сільський округ — адміністративна одиниця, Алгинський район, Актюбинська область
 Карагаський сільський округ — адміністративна одиниця, Аягозький район, Абайська область
 Карагаський сільський округ — адміністративна одиниця, Чингірлауський район, Західноказахстанська область